Chelonogastra är ett släkte av steklar. Chelonogastra ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Chelonogastra